Ophidiaster chinensis är en sjöstjärneart som beskrevs av Perrier 1875. Ophidiaster chinensis ingår i släktet Ophidiaster och familjen Ophidiasteridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Sjöstjärnor
chinensis